Brian Hayward (né le  à Weston en Ontario au Canada) est un gardien de but canadien professionnel de hockey sur glace. Hayward a joué pour les Jets de Winnipeg, les Canadiens de Montréal, les North Stars du Minnesota et les Sharks de San José dans la Ligue nationale de hockey. Il a remporté trois trophées William M. Jennings avec Patrick Roy à la fin des années 1980 avec les Canadiens de Montréal.

Biographie 

Brian Hayward réside en Californie avec sa femme et sa fille. Il occupe le poste de consultant pour les Ducks d'Anaheim. À l'échelle nationale, Hayward est consultant pour la NBC et l'a aussi été pour les Jeux olympiques de 2006 qui se sont déroulés à Turin en Italie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1976-1977 || Waxers de Markham || OHA-B || 26 ||  ||  ||  ||  || 107 || 4,11 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Big Red de Cornell || ECAC || 25 || 18 || 6 || 0 ||  || 95 || 3,88 || 0 || 0 || 2 || 3 || 2 || 1 || 179 || 14 || 4,66 ||  || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Big Red de Cornell || ECAC || 12 || 2 || 7 || 0 || 508 || 52 || 6,02 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Big Red de Cornell || ECAC || 19 || 11 || 4 || 1 || 967 || 58 || 3,54 || 0 || 1 || 0 || 4 || 2 || 1 || 181 || 18 || 4,5 ||  || 0 || 
|-
| 1981-1982 || Big Red de Cornell || ECAC || 22 || 11 || 10 || 1 ||  || 66 || 3,17 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Jets de Winnipeg || LNH || 24 || 10 || 12 || 2 ||  || 89 || 3,73 || 88,7 || 1 || 0 || 3 || 0 || 3 || 158 || 14 || 5,32 || 83,3 || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Jets de Sherbrooke || LAH || 22 || 6 || 11 || 3 ||  || 89 || 4,42 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Jets de Winnipeg || LNH || 28 || 7 || 18 || 2 ||  || 124 || 4,87 || 85,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Jets de Sherbrooke || LAH || 15 || 4 || 8 || 0 || 781 || 69 || 5,3 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Jets de Winnipeg || LNH || 61 || 33 || 17 || 7 ||  || 219 || 3,83 || 87,6 || 0 || 10 || 6 || 2 || 4 || 316 || 24 || 4,56 || 84,8 || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Jets de Winnipeg || LNH || 52 || 13 || 28 || 5 ||  || 217 || 4,8 || 84,3 || 0 || 25 || 2 || 0 || 1 || 68 || 6 || 5,32 || 80,6 || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Canadiens de Sherbrooke || LAH || 3 || 2 || 0 || 1 || 185 || 5 || 1,62 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Canadiens de Montréal || LNH || 37 || 19 || 13 || 4 ||  || 102 || 2,82 || 89,3 || 1 || 2 || 13 || 6 || 5 || 702 || 32 || 2,74 || 89,6 || 0 || 2
|-
| 1987-1988 || Canadiens de Montréal || LNH || 39 || 22 || 10 || 4 ||  || 107 || 2,86 || 89,6 || 2 || 24 || 4 || 2 || 2 || 230 || 9 || 2,35 || 89,3 || 0 || 0
|-
| 1988-1989 || Canadiens de Montréal || LNH || 36 || 20 || 13 || 3 ||  || 101 || 2,9 || 88,7 || 1 || 10 || 2 || 1 || 1 || 124 || 7 || 3,38 || 87 || 0 || 0
|-
| 1989-1990 || Canadiens de Montréal || LNH || 29 || 10 || 12 || 6 ||  || 94 || 3,37 || 87,8 || 1 || 4 || 1 || 0 || 0 || 33 || 2 || 3,69 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 1990-1991 || North Stars du Minnesota || LNH || 26 || 6 || 15 || 3 ||  || 77 || 3,14 || 88,6 || 2 || 2 || 6 || 0 || 2 || 171 || 11 || 3,86 || 85,3 || 0 || 0
|-
| 1990-1991 || Wings de Kalamazoo || LIH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 5 || 2,5 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Sharks de San José || LNH || 7 || 1 || 4 || 0 || 305 || 25 || 4,92 || 85,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Blades de Kansas City || LIH || 2 || 1 || 1 || 0 || 119 || 3 || 1,51 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Sharks de San José || LNH || 18 || 2 || 14 || 1 || 930 || 86 || 5,55 || 84,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 357 || 143 || 156 || 37 ||  || 1241 || 3,72 || 87,4 || 8 || 95 || 37 || 11 || 18 || 1801 || 105 || 3,5 ||  || 0 || 2

Transactions 

 5 mai 1982, signe avec les Jets de Winnipeg comme joueur autonome ;
 15 août 1986, échangé au Canadiens de Montréal par les Jets de Winnipeg en retour de Steve Penney et des droits sur Jan Ingman ;
 7 novembre 1990, échangé au North Stars du Minnesota par les Canadiens de Montréal en retour de Jayson More ;
 30 mai 1991, réclamé par les Sharks de San José au repêchage de dispersion des North Stars du Minnesota.

Récompenses 

 Première équipe d'étoiles (ECAC) en 1981-1982 ;
 Première équipe d'étoiles All-American, division Est (NCAA) 1981-1982 ;
 trophée William-M.-Jennings avec Patrick Roy en 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 ;
 Temple de la renommée des sports de l'université Cornell en 1991.

Notes et références 

Naissance en juin 1960
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Jets de Sherbrooke
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Blades de Kansas City
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché